Batalla de Tara puede referirse a:

Batalla de Tara (980), entre los irlandeses y los vikingos.
Batalla de Tara (1150), entre los serbios y los bizantinos.